Saros 77 zonsverduisteringserie was een reeks zonsverduisteringen in de periode 11 juli -474 t/m 6 augustus 788. Deze serie duurde 1262 jaar en 26 dagen, bevatte 71 verduisteringen en viel samen met de Inex serienrs 10 t/m 80.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremiteiten

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus